Velika nagrada San Marina 1997 je bila četrta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1997. Odvijala se je 27. aprila 1997.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 3
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Renault
| 1:23,303
|
|-
! 2
| 4
|  Heinz-Harald Frentzen
| Williams-Renault
| 1:23,646
| +0,343
|-
! 3
| 5
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:23,955
| +0,652
|-
! 4
| 14
|  Olivier Panis
| Prost-Mugen-Honda
| 1:24,075
| +0,772
|-
! 5
| 11
|  Ralf Schumacher
| Jordan-Peugeot
| 1:24,081
| +0,778
|-
! 6
| 12
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Peugeot
| 1:24,596
| +1,293
|-
! 7
| 16
|  Johnny Herbert
| Sauber-Petronas
| 1:24,723
| +1,420
|-
! 8
| 9
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:24,812
| +1,509
|-
! 9
| 6
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 1:24,862
| +1,558
|-
! 10
| 10
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:25,077
| +1,774
|-
! 11
| 8
|  Gerhard Berger
| Benetton-Renault
| 1:25,371
| +2,068
|-
! 12
| 17
|  Nicola Larini
| Sauber-Petronas
| 1:25,554
| +2,241
|-
! 13
| 22
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 1:25,579
| +2,276
|-
! 14
| 7
|  Jean Alesi
| Benetton-Renault
| 1:25,729
| +2,426
|-
! 15
| 1
|  Damon Hill
| Arrows-Yamaha
| 1:25,743
| +2,440
|-
! 16
| 23
|  Jan Magnussen
| Stewart-Ford
| 1:26,192
| +2,889
|-
! 17
| 2
|  Pedro Diniz
| Arrows-Yamaha
| 1:26,253
| +2,950
|-
! 18
| 15
|  Šindži Nakano
| Prost-Mugen-Honda
| 1:26,712
| +3,409
|-
! 19
| 19
|  Mika Salo
| Tyrrell-Ford
| 1:26,852
| +3,549
|-
! 20
| 21
|  Jarno Trulli
| Minardi-Hart
| 1:26,960
| +3,657
|-
! 21
| 18
|  Jos Verstappen
| Tyrrell-Ford
| 1:27,428
| +4,125
|-
! 22
| 20
|  Ukjo Katajama
| Minardi-Hart
| 1:28,727
| +5,424
|-
|}

Dirka 

|-
! 1
| 4
|  Heinz-Harald Frentzen
| Williams-Renault
| 62
| 1:31:00,673
| 2
| 10
|-
! 2
| 5
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 62
| + 1,237 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 6
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 62
| + 1:18,343
| 9
| 4
|-
! 4
| 12
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Peugeot
| 62
| + 1:23,388
| 6
| 3
|-
! 5
| 7
|  Jean Alesi
| Benetton-Renault
| 61
| +1 krog
| 14
| 2
|-
! 6
| 9
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 61
| +1 krog
| 8
| 1
|-
! 7
| 17
|  Nicola Larini
| Sauber-Petronas
| 61
| +1 krog
| 12
|  
|-
! 8
| 14
|  Olivier Panis
| Prost-Mugen-Honda
| 61
| +1 krog
| 4
|  
|-
! 9
| 19
|  Mika Salo
| Tyrrell-Ford
| 60
| +2 kroga
| 19
|  
|-
! 10
| 18
|  Jos Verstappen
| Tyrrell-Ford
| 60
| +2 kroga
| 21
|  
|-
! 11
| 20
|  Ukjo Katajama
| Minardi-Hart
| 59
| +3 krogi
| 22
|  
|-
! Ods
| 2
|  Pedro Diniz
| Arrows-Yamaha
| 53
| Menjalnik
| 17
|  
|-
! Ods
| 3
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Renault
| 40
| Menjalnik
| 1
|  
|-
! Ods
| 10
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 38
| Motor
| 10
|  
|-
! Ods
| 22
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 32
| Motor
| 13
|  
|-
! Ods
| 16
|  Johnny Herbert
| Sauber-Petronas
| 18
| El. sistem
| 7
|  
|-
! Ods
| 11
|  Ralf Schumacher
| Jordan-Peugeot
| 17
| Prenos
| 5
|  
|-
! Ods
| 15
|  Šindži Nakano
| Prost-Mugen-Honda
| 11
| Trčenje
| 18
|  
|-
! Ods
| 1
|  Damon Hill
| Arrows-Yamaha
| 11
| Trčenje
| 15
|  
|-
! Ods
| 8
|  Gerhard Berger
| Benetton-Renault
| 4
| Zavrten
| 11
|  
|-
! Ods
| 23
|  Jan Magnussen
| Stewart-Ford
| 2
| Zavrten
| 16
|  
|-
! DNS
| 14
|  Jarno Trulli
| Minardi-Hart
| 0
| Menjalnik
| 20
|  
|}

Opombe 
 Prva zmaga: Heinz-Harald Frentzen

Formula 1 sezona 1997
1997